«Каторга» — советский немой чёрно-белый художественный фильм 1928 года режиссёров Юлия Райзмана и Александра Файнциммера, снятый на студии Госвоенкино.

Премьера фильма состоялась 28 ноября 1928 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит на сибирской каторге накануне февральской революции в России. Группа политических заключенных, выступая против действий надзирателя-садиста, решает обратить внимание властей на издевательства нового начальника тюрьмы. С этой целью один из них берётся покончить жизнь самоубийством. Однако на календаре февраль 1917 года…
 В Москве на просмотре фильма «Каторга» группа бывших политкаторжан вполне серьёзно предложила сжечь этот фильм

В ролях 
 Андрей Жилинский (Голляк) — Илья Берц, староста ссыльных
 Павел Тамм — Пешехонов
 Владимир Попов — Черняк, надзиратель
 Владимир Таскин — Илларион Остробейло, начальник острога
 Михаил Яншин — телеграфист Иван Лавров — ссыльный (нет в титрах)

Ссылки 
 Каторга

Фильмы Александра Файнциммера
Фильмы Юлия Райзмана
Немые фильмы СССР
Фильмы СССР 1928 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР